Арбанаси може да се отнася за:
 Арбанаси – старо наименование на албанците;
 Арбанаси – село в Област Велико Търново;
 Арбанаси – старото име на с. Староселец
 Арбанаси – хълм в Антарктика;
 Арбанаси – албанска етническа общност;
 Горно Арбанаси – старото име на с. Горнослав;
 Долно Арбанаси – старото име на с. Долнослав;
 Долно Арбанаси – старото име на с. Пороище;
 Арбанаси – село в община Рудо на Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Арбанаси – предградие на Задар, Хърватия.
 Арбанаси – замиращ език използван днес от не повече от 500 души в Хърватия

Източници

Вижте също 
 Арнавуткьой
 Арнауткьой